Volta Ciclista a Catalunya, cursa ciclista per etapes que es disputa a Catalunya des del 1911
 Volta a Catalunya (automobilisme), ral·li automobilístic que es disputa a Catalunya des del 1916
 Volta a Catalunya (motociclisme), ral·li motociclista que es disputà a Catalunya des del 1916 fins a finals del segle XX